Таладига има више значења:
 Округ Таладига (Алабама)
 Таладига (Алабама)